Burkina Faso se na Olimpijskim igrama natječe od 1972. godine kada su se njezini sportaši natjecali pod imenom Gornja Volta. Prvi puta pod današnjim imenom sportaši iz Burkine Faso nastupili su 1988. godine u Seoulu. Zasada nemaju još nijedan nastup na Zimskim olimpijskim igrama. Najviše sportaša iz Burkine Faso nastupilo je 1988. godine u Seoulu i 2008. godine u Pekingu njih šestero, na najmanje četvero u Barceloni i Sydneyu.

Ljetne Olimpijske igre

Vanjske poveznice
Povijest Burkine Faso na Olimpijskim igarama 

Šport u Burkini Faso
Države na Olimpijskim igrama